Фал, или Фам ( — «отпрыск, побег, молодая ветка; масличная ветвь») — мужское личное имя. Производная фамилия — .

Известные носители 
 Фал (ок. 284) — христианский пресвитер в Лаодикии, священномученик, пострадал во время гонения Диоклитиана. Память, в Русской церкви  —  , в греческих церквах  —  , 24 марта.
 Фал — христианский мученик. Память  —  .